Бажан — фамилия. Известные носители:

 Бажан, Вадим Иванович (1970—1996) — украинский тяжелоатлет.
 Бажан, Игорь Николаевич (род. 1981) — украинский футболист, вратарь и тренер.
 Бажан, Николай Платонович (1904—1983) — украинский советский поэт, переводчик, публицист, культуролог, энциклопедист и общественный деятель.

См. также 
 Бажанов